«Три медведя» — русское переложение популярной английской сказки (, или  — «Златовласка и три медведя»), написанное Л. Н. Толсты́м.

Кроме того, название «Три медведя» носят:
 Советские мультфильмы по этому переложению:
 «Три медведя» — мультфильм 1937 года.
 «Три медведя» — мультфильм 1958 года.
 «Три медведя» — мультфильм 1984 года.
 «Три медведя» — торговая марка пива.